Стамов — болгарская фамилия. Известные носители:

 Стамов, Василий Гаврилович (1914—1993) — советский скульптор, рисовальщик, портретист.
 Стамов, Гавриил Дмитриевич (1885—1923) — крымский революционный деятель, большевик. Отец Стамова В. Г.
 Стамов, Константин (род. 2004) — молдавский футболист.
 Татьяна Гагарина (Стамова) (1941—1991) — известный скульптор, племянница В. Г. Стамова.